Претендентский матч по шахматам чемпионата мира 2009 — проходил в Софии с 16 по 28 февраля, между участником матча за звание чемпиона мира 2006 года В. Топаловым (Болгария) и обладателем кубка мира 2007 года Г. Камским (США). Топалов победил в матче и получил право сыграть в матче за звание чемпиона мира по шахматам 2010 с В. Анандом.

Регламент 
Контроль времени: 2 часа на 40 ходов, затем 1 час на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 61-го.

 В случае ничейного счета 28 февраля будет сыгран тай-брейк:
 4 партии с контролем 25 минут + 10 секунд на ход и далее;
 2 партии с контролем 5 минут + 10 секунд на ход;
 1 партия с контролем 6 минут — белые, черные — 5, ничья в пользу черных.

Таблица

Ссылки 
 Официальный сайт матча
 Матч Топалов — Камский на сайте ChessPro.ru 

Матчи претендентов
Февраль 2009 года
2009 год в шахматах